Bernd Begemann, Duits popzanger
Fritz Begemann, Duits natuurkundige uit Sopot (Polen)
Willem Begemann, predikant te Nuenen
Margot Begemann, Nederlands geliefde van kunstschilder Vincent van Gogh
Royal Begemann Group, Nederlandse investeringsmaatschappij
Begemann (bedrijf), Machinefabriek Begemann, een voormalig Helmonds bedrijf